Цихисдзири () — топоним в Грузии:
 Цихисдзири — село в составе Кобулетского муниципалитета Аджа́рской Автоно́мной Респу́блики.
 Цихисдзири — село в составе Мцхетского муниципалитета края Мцхета-Мтианети.
 Цихисдзири — село в составе Душетского муниципалитета края Мцхета-Мтианети.